Harpochytrium är ett släkte av svampar. Harpochytrium ingår i familjen Harpochytriaceae, ordningen Monoblepharidales, klassen Monoblepharidomycetes, divisionen pisksvampar och riket svampar.

Källor

Pisksvampar
Harpochytrium